Чемпіонат Ірландії з футболу 2019 — 99-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона захистив Дандолк.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати 
1-18 тури 

19-36 тури

''Джерело: SSE Airtricity League, Extratime.ie

Плей-оф за підвищення у класі 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня/1 листопада 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2019
Ірландія
2019 в Ірландії